Hermanas Mirabal (provincie) - provincie in de Dominicaanse Republiek
 Hermanas Mirabal, zie Zusters Mirabal - Dominicaanse vrouwen die slachtoffer werden van het Trujillo-regiem. Naamgevers van bovenstaande provincie.